Это список активов во владении Berkshire Hathaway. Инвестиционный портфель Berkshire Hathaway оценивается в 661 млрд $. Компания демонстрировала 29-процентный рост доходов в 2006 году, а её прибыль составила $11,02 млрд против $8,53 млрд годом ранее. Состояние Баффета превышает $75 млрд. В 2014 году выручка Berkshire Hathaway составила $194,67 млрд, а чистая прибыль — $19,87 млрд.

Актуальный портфель акций Berkshire Hathaway можно узнать через сайт Комиссии по ценным бумагам США.

Дочерние компании

Миноритарные пакеты акций

Полный список дочерних компаний на конец 2014 года 

 Acme Brick Company (штат Делавэр)
 Acme Building Brands, Inc. (штат Делавэр)
 Albecca Inc. (штат Джорджия)
 AltaLink, L.P. (Канада)
 AltaLink Holdings, L.P. (Канада)
 AltaLink Investments, L.P. (Канада)
 Applied Underwriters, Inc. (штат Небраска)
 Ben Bridge Corporation (штат Вашингтон)
 Ben Bridge Jeweler, Inc. (штат Вашингтон)
 Benjamin Moore & Co. (штат Нью-Джерси)
 Benjamin Moore & Co., Limited (Канада)
 Benson Industries, Inc. (штат Орегон)
 Berkshire Hathaway Assurance Corporation (штат Нью-Йорк)
 Berkshire Hathaway Credit Corporation (штат Небраска)
 Berkshire Hathaway Energy Company (штат Айова)
 Berkshire Hathaway Finance Corporation (штат Делавэр)
 Berkshire Hathaway Homestate Insurance Company (штат Небраска)
 Berkshire Hathaway International Insurance Limited (Великобритания)
 Berkshire Hathaway Life Insurance Company of Nebraska (штат Небраска)
 Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (штат Небраска)
 BH Media Group, Inc. (штат Делавэр)
 BHE Canada, LLC (штат Делавэр)
 BHE Canada Holdings Corporation (Канада)
 BHE AltaLink Ltd. (Канада)
 BHE U.S. Transmission, LLC (штат Делавэр)
 BHE Renewables, LLC (штат Делавэр)
 BHSF, Inc. (штат Делавэр)
 BH Finance LLC (штат Небраска)
 BH Shoe Holdings, Inc. (штат Делавэр)
 BNSF Railway Company (штат Делавэр)
 Boat America Corporation (штат Вирджиния)
 Borsheim Jewelry Company, Inc. (штат Небраска)
 Brooks Sports, Inc. (штат Вашингтон)
 The Buffalo News, Inc. (штат Делавэр)
 Burlington Northern Santa Fe, LLC (штат Делавэр)
 Bushwick Metals LLC (штат Делавэр)
 Business Wire, Inc. (штат Делавэр)
 California Insurance Company (штат Калифорния)
 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company (штат Делавэр)
 Central States Indemnity Co. of Omaha (штат Небраска)
 Central States of Omaha Companies, Inc. (штат Небраска)
 Cerro Flow Products LLC (штат Делавэр)
 Cerro Wire LLC (штат Делавэр)
 Charter Brokerage Holdings Corp. (штат Делавэр)
 Chemtool Incorporated (штат Делавэр)
 Clayton Homes, Inc. (штат Делавэр)
 CMH Homes, Inc. (штат Теннесси)
 CMH Manufacturing, Inc. (штат Теннесси)
 CMH Parks, Inc. (штат Теннесси)
 Columbia Insurance Company (штат Небраска)
 Cornelius, Inc. (штат Миннесота)
 CORT Business Services Corporation (штат Делавэр)
 CTB International Corp. (штат Индиана)
 Cubic Designs, Inc. (штат Висконсин)
 Cypress Insurance Company (штат Калифорния)
 Delta Wholesale Liquors, Inc. (штат Теннесси)
 Ecowater Systems LLC (штат Делавэр)
 Empire Distributors, Inc. (штат Джорджия)
 Empire Distributors of North Carolina, Inc. (штат Джорджия)
 EXSIF Worldwide, Inc. (штат Делавэр)
 Faraday Reinsurance Co. Limited (Великобритания)
 Faraday Underwriting Limited (Великобритания)
 The Fechheimer Brothers Company (штат Делавэр)
 FlightSafety International Inc. (штат Нью-Йорк)
 FlightSafety Services Corporation (штат Делавэр)
 Forest River, Inc. (штат Индиана)
 Freo Group Pty Ltd (Австралия)
 Fruit of the Loom, Inc. (штат Делавэр)
 Garan, Incorporated (штат Вирджиния)
 GEICO Advantage Insurance Company (штат Небраска)
 GEICO Casualty Company (штат Мэриленд)
 GEICO Choice Insurance Company (штат Небраска)
 GEICO Corporation (штат Делавэр)
 GEICO General Insurance Company (штат Мэриленд)
 GEICO Indemnity Company (штат Мэриленд)
 GEICO Secure Insurance Company (штат Небраска)
 GRD Holdings Corporation (штат Делавэр)
 Gen Re Intermediaries Corporation (штат Нью-Йорк)
 General Re Life Corporation (штат Коннектикут)
 General Re Corporation (штат Делавэр)
 General Re Financial Products Corporation (штат Делавэр)
 General Reinsurance Corporation (штат Делавэр)
 General Star Indemnity Company (штат Делавэр)
 General Star National Insurance Company (штат Делавэр)
 General Reinsurance AG (Германия)
 General Reinsurance Africa Ltd. (ЮАР)
 General Reinsurance Australia Ltd. (Австралия)
 General Reinsurance Life Australia Ltd. (Австралия)
 Genesis Insurance Company (штат Коннектикут)
 Global Cranes Pty Ltd (Австралия)
 Government Employees Insurance Company (штат Мэриленд)
 Helzberg’s Diamond Shops, Inc. (штат Миссури)
 H. H. Brown Shoe Company, Inc. (штат Делавэр)
 Homemakers Plaza, Inc. (штат Айова)
 HomeServices of America, Inc. (штат Делавэр)
 Horizon Wine & Spirits — Nashville, Inc. (штат Теннесси)
 Horizon Wine & Spirits — Chattanooga, Inc. (штат Теннесси)
 International Dairy Queen, Inc. (штат Делавэр)
 IMC International Metalworking Companies B.V. (Нидерланды)
 IMC (Germany) Holdings GmbH (Германия)
 Ingersoll Cutting Tool Company (штат Делавэр)
 Ingersoll Werkzeuge GmbH (Германия)
 Iscar Ltd. (Израиль)
 Johns Manville (штат Делавэр)
 Johns Manville Corporation (штат Делавэр)
 Johns Manville Slovakia, a.s. (Словакия)
 Jordan’s Furniture, Inc. (штат Массачусетс)
 Justin Brands, Inc. (штат Делавэр)
 Justin Industries, Inc. (штат Техас)
 Kahn Ventures, Inc. (штат Джорджия)
 Kern River Gas Transmission Company (штат Техас)
 KR Holding, LLC (штат Делавэр)
 L.A. Darling Company LLC (штат Делавэр)
 Larson-Juhl US LLC (штат Джорджия)
 Lipotec, S.A. (Испания)
 Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA (Бельгия)
 Lubrizol Advanced Materials International, Inc. (штат Делавэр)
 Lubrizol Advanced Materials, Inc. (штат Делавэр)
 The Lubrizol Corporation (штат Огайо)
 Lubrizol France SAS (Франция)
 Lubrizol (Gibraltar) Limited (Гибралтар)
 Lubrizol (Gibraltar) Limited Luxembourg SCS (Люксембург)
 Lubrizol (Gibraltar) Minority Limited (Гибралтар)
 Lubrizol Holdings France SAS (Франция)
 Lubrizol International, Inc. (Каймановы острова)
 Lubrizol Luxembourg S.a.r.l. (Люксембург)
 Lubrizol Overseas Trading Corporation (штат Делавэр)
 Lubrizol Specialty Products LLC (штат Делавэр)
 Marmon Crane Services, Inc. (штат Делавэр)
 Marmon Energy Services Company (штат Делавэр)
 Marmon Engineered Components Company (штат Делавэр)
 Marmon Food & Beverage Technologies LLC (штат Делавэр)
 Marmon Holdings, Inc. (штат Делавэр)
 Marmon Retail Technologies Company (штат Делавэр)
 Marmon Transportation Services LLC (штат Делавэр)
 The Marmon Group of Canada Ltd. (Канада)
 Marmon/Keystone LLC (штат Делавэр)
 Marquis Jet Holdings, Inc. (штат Делавэр)
 Marquis Jet Partners, Inc. (штат Делавэр)
 McLane Company, Inc. (штат Техас)
 McLane Foodservice, Inc. (штат Техас)
 Meadowbrook Meat Company, Inc. (штат Северная Каролина)
 The Medical Protective Company (штат Индиана)
 Medical Protective Corporation (штат Индиана)
 Meyn Holding B.V. (Нидерланды)
 Meyn Food Processing Technology B.V. (Нидерланды)
 MHC Inc. (штат Айова)
 MidAmerican Energy Company (штат Айова)
 MidAmerican Funding, LLC (штат Айова)
 MidAmerican Renewables, LLC (штат Делавэр)
 MidAmerican Transmission, LLC (штат Делавэр)
 MiTek Industries, Inc. (штат Делавэр)
 Mount Vernon Fire Insurance Company (штат Пенсильвания)
 Mouser Electronics, Inc. (штат Делавэр)
 National Fire & Marine Insurance Company (штат Небраска)
 National Indemnity Company (штат Небраска)
 National Indemnity Company of the South (штат Флорида)
 National Indemnity Company of Mid-America (штат Айова)
 National Liability & Fire Insurance Company (штат Коннектикут)
 Nebraska Furniture Mart, Inc. (штат Небраска)
 Nederlandse Reassurantie Groep N.V. (Нидерланды)
 NetJets Inc. (штат Делавэр)
 Nevada Power Company (штат Невада)
 NFM of Kansas, Inc. (штат Канзас)
 NNGC Acquisition, LLC (штат Делавэр)
 Northern Electric plc. (Великобритания)
 Northern Natural Gas Company (штат Делавэр)
 Northern Powergrid (Northeast) Limited (Великобритания)
 Northern Powergrid (Yorkshire) plc. (Великобритания)
 Northern Powergrid Holdings Company (Великобритания)
 Northern Powergrid Limited (Великобритания)
 Northern Powergrid U.K. Holdings (Великобритания)
 NV Energy, Inc. (штат Невада)
 NVE Holdings, LLC (штат Делавэр)
 Oak River Insurance Company (штат Небраска)
 Omaha World-Herald Company (штат Делавэр)
 OTC Worldwide Holdings, Inc. (штат Делавэр)
 Oriental Trading Company, Inc. (штат Делавэр)
 PacifiCorp (штат Орегон)
 Princeton Insurance Company (штат Нью-Джерси)
 The Pampered Chef, Ltd. (штат Иллинойс)
 PPW Holdings LLC (штат Делавэр)
 Precision Steel Warehouse, Inc. (штат Иллинойс)
 Procor Limited (Канада)
 Procrane Holdings, Inc. (штат Делавэр)
 Railsplitter Holdings Corporation (штат Делавэр)
 R.C. Willey Home Furnishings (штат Юта)
 Redwood Fire and Casualty Insurance Company (штат Небраска)
 Richline Group, Inc. (штат Делавэр)
 RSCC Wire & Cable LLC (штат Делавэр)
 Russell Brands, LLC (штат Делавэр)
 Sager Electrical Supply Co. Inc (штат Массачусетс)
 Schuller GmbH (Германия)
 Scott Fetzer Company (штат Делавэр)
 Scott Fetzer Financial Group, Inc. (штат Делавэр)
 See’s Candies, Inc. (штат Калифорния)
 See’s Candy Shops, Inc. (штат Калифорния)
 Shaw Contract Flooring Services, Inc. (штат Джорджия)
 Shaw Industries Group, Inc. (штат Джорджия)
 Sierra Pacific Power Company (штат Невада)
 Söfft Shoe Company, LLC (штат Делавэр)
 Star Furniture Company (штат Техас)
 Sterling Crane LLC (штат Делавэр)
 TaeguTec Ltd. (Республика Корея)
 TTI, Inc. (штат Делавэр)
 Tungaloy Corporation (Япония)
 Unarco Industries LLC (штат Делавэр)
 Union Tank Car Company (штат Делавэр)
 Union Underwear Company, Inc. (штат Делавэр)
 United States Liability Insurance Company (штат Пенсильвания)
 U.S. Investment Corporation (штат Пенсильвания)
 U.S. Underwriters Insurance Company (штат Северная Дакота)
 UTLX Company (штат Делавэр)
 Vanderbilt Mortgage and Finance, Inc. (штат Теннесси)
 21st Mortgage Corporation (штат Делавэр)
 Vanity Fair Brands, LP (штат Делавэр)
 Webb Wheel Products, Inc. (штат Делавэр)
 Wells Lamont LLC (штат Делавэр)
 WestGUARD Insurance Company (штат Пенсильвания)
 World Book/Scott Fetzer Company, Inc. (штат Небраска)
 WPLG, Inc. (штат Делавэр)
 XTRA Corporation (штат Делавэр)
 XTRA Finance Corporation (штат Делавэр)
 XTRA Lease LLC (штат Делавэр)
 XTRA LLC (штат Мэн)
 Yorkshire Electricity Group plc. (Великобритания)
 Yorkshire Power Group Limited (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
 List of links to subsidiaries on Berkshire Hathaway homepage

Компании США
Холдинги
Списки:Экономика